Ернст Август, краљ Хановера (Лондон, 5. јун 1771 − Хановер, 18. новембар 1851) је био краљ Хановера. Био је син Џорџа III и Шарлоте од Мекленбург-Штрелица.

Породично стабло 

Рођени 1771.
Умрли 1851.
Династија Хановер
Краљеви Хановера